Крест и нож:

 Крест и нож — повесть пастора Дэвида Уилкерсона о служении среди нью-йоркских банд
 Крест и нож — американский художественный фильм по одноименной повести
  — студийный альбом группы